Aleksander Kamiński (1903–1978) – polski harcmistrz, pedagog, historyk, filozof, pisarz;
 Aleksander Kamiński (1823–1886) – polski malarz i pedagog;
 Aleksander Kamiński (1880–1940) – polski ziemianin, polityk i działacz społeczny, poseł na Sejm III kadencji w II RP.